Agdal steht für:

 Agdal (Garten), im Maghreb und in Andalusien verbreitete Gartenform
 Agdal, Stadtteil von Rabat, Marokko
 Agdal, ein mittelalterliches staatliches Gut im Süden von Marrakesch

Agdal  ist der Familienname folgender Personen:

 Nina Agdal (* 1992), dänisches Model

Siehe auch:
 Agdal-Gärten von Marrakesch